Sule steht für
 Sule (Fluss), Flusssystem der Weser
 Sule Skerry, Schäre an der Nordküste von Schottland
 Sule Stack, Vulkanfelsklippen an der Nordküste von Schottland 

Sule ist der Familienname folgender Personen:
 Al-Haji Yusuf Maitama Sule (1929–2017), nigerianischer Historiker, Politiker und Diplomat
 Anselmo Sule Candia (1934–2002), chilenischer Politiker
 Francis Sule (* 1963), nigerianischer Tischtennisspieler
 Gustav Sule (1910–1942), estnischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Sulle
 Suhle